CMT (латинскими буквами) — аббревиатура:

 Country Music Television — американская кантри-ориентированная сеть кабельного телевидения.
 Continuous mapping theorem — теорема о непрерывном отображении (теорема Манна — Вальда).